

Макар'євська сільська рада — сільське поселення, Алтайський район, Алтайський край
 Макар'євська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край